Никола́й Козло́вский:
 Козловский, Николай Ильич (1791—1878) — русский архитектор.
 Козловский, Николай Кузьмич (1917—1943) — лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза.
 
 Козловский, Николай Фёдорович (1921—1996) — украинский советский фотограф.